«Лорды дисциплины» (англ.: The Lords of Discipline) — американский фильм 1983 года режиссёра Фрэнка Роддэма по одноимённому роману 1980 года Пэта Конроя.

Драма о «дедовщине», действие происходит в 1960-х в военной школе одного из южных штатов США, где группа белых курсантов изощрённо издевается над чёрным курсантом, пытаясь заставить его покинуть школу.

Местом съёмок стал Веллингтонский колледж в Англии, поскольку ни одна из американских военных академий не разрешила бы снимать на своей территории фильм где так изображена жизнь в военной академии США.

При показе в 1986 году на телеканале NBC было вырезано 6 минут из фильма.

Хотя Конрой опирался на свой опыт в качестве курсанта в Цитадели, настоящем военном колледже в Чарльстоне, а также ссылается на традиции и места расположения таких военных заведений США как Вирджинский военный институт и военный Университет Норвича, автор говорил, что история не основана на его жизни или жизни любого другого выпускника военной академии и вымышлена. Роман подвергся критике со стороны некоторых выпускников Цитадели, которые сочли его слегка завуалированным рассказом о  колледже, и Конрой был подвергнут остракизму.

Сюжет

В ролях 
 Дэвид Кит — Уилл МакЛинн
 Роберт Проски — полковник «Беар» Бирренеу
 Джей Ди Спрадлин — генерал Бентли Даррелл
 Барбара Бэбкок — Эбигейл
 Майкл Бин — Джон
 Рик Россович — Данте
 Джон Лавачелли — Марк
 Митчел Лихтенштейн — Трэдд
 Марк Бреланд — Том Пирс
 Малкольм Дэнар — Потит
 Джадж Рейнхолд — Макэби
 Билл Пэкстон — Гилбриф
 Джейсон Коннери — ''МакКинан
 и другие

Литература 
 Military-school movie worries the citadel’s chiefs // New York Times, September 6, 1982

Фильмы США 1983 года
Фильмы-драмы США
Военные фильмы США
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы Фрэнка Роддэма
Экранизации романов США
Военные учебные заведения США
Фильмы о расизме